Ардалион Игнатьев:
 Игнатьев, Ардалион Васильевич (1930—1998) — советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР.
 Игнатьев, Ардалион Дмитриевич (1798—1851) — русский военный, генерал-лейтенант, командир лейб-гвардии Измайловского полка.